Tolata (gemeente), een Boliviaanse gemeente in departement Cochabamba
Tolata (plaats), een plaats in deze gemeente